Opzoomer ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Willem Opzoomer (1821–1892), niederländischer Jurist, Philosoph, Literaturwissenschaftler und Logiker
 Simon Opzoomer (1807–1878), niederländischer Genre- und Historienmaler